Открытый чемпионат Атланты 2013 — 26-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Атланте, США, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250. Также соревнование открывало мужскую часть сезона US Open Series того сезона.

В 2013 году турнир прошёл с 20 по 28 июля.

Первым сеянным в одиночном турнире был Джон Изнер (№ 21 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Джон Изнер выигрывает 2й одиночный титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кевин Андерсон сыграл 3й одиночный финал в сезоне и 6й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Эдуар Роже-Васслен выигрывает 2й парный титул в сезоне и 5й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Игорь Сейслинг выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Атланты

 Мировой тур ATP 2013
 US Open Series 2013

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Июль 2013 года
2013
Атланта